Seida ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Eugen von Seida und Landensberg (1772–1826), deutscher Geschichtsschreiber und Graphiker
 Michael Seida (* 1964), österreichischer Sänger, Tänzer und Entertainer

Seida steht für:
 Seida (Ussa), rechter Nebenfluss der Ussa (Petschora) im nördlichen, europäischen Teil Russlands

Siehe auch:
 Seyda (Begriffsklärung)
 Saida (Begriffsklärung)
 Sayda